Лихия Эскаланте () (???, Мексика) — известная мексиканская актриса театра и кино, артистка балета, танцовщица и телеведущая.

Биография 
Родилась в Мексике. Сначала была известна как танцовщица, выступая в Национальной компании танца, затем стала артисткой балета, выступив в ряде театральных постановках. На балете её приметил продюсер Марко Лопес Негрете и пригласил её в музыкальный фильм Танго, после чего актриса решила связать свою жизнь с кинематографом. Снималась с 1976 по 2012 год в 9 работах в кино и телесериалах. Настоящая слава к актрисе пришла в 1989 году, когда она сыграла роль Нади, бывшей супруги Хуана Карлоса дель Вильяра в Майами в культовом телесериале Просто Мария, после чего она стала известной на весь мир, после чего решила стать телеведущей и запустила своё юмористическое шоу Desde Gayola, которое бьёт строчки рейтинга по популярности, также популярной являлось её шоу Nocturninos.

Фильмография

Телесериалы

Комедийные 
 1981-1984 — Cachún cachún ra ra! (снялась с 1982 по 1984 год) — Суси.

Televisa 
 1989 — Просто Мария — Надя (дубл. Екатерина Васильева).

TV Azteca 
 2012 — Жена Иуды — Ченча.

Фильмы 
 1976 — Танго
 1991 — Кобра
 1992 — Нежная волна

Театральные работы 
 Волшебная игра
 Жених и невеста
 Жизнь кукол
 Они
 Призрак оперы
 Чао, Валентино

Фрагменты юмористического шоу Лихии Эскаланте Desde gayola на Youtube 
 Las aplicaciones de Celular.
 Machorras .
 Segun la musica que escuchas.

Ссылки 
 Подробная биография .
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Родившиеся в Мексике
Актрисы по алфавиту
Артисты балета по алфавиту
Танцовщицы по алфавиту
Телеведущие по алфавиту
Актрисы Мексики
Артисты балета Мексики
Танцовщицы Мексики
Телеведущие Мексики